Příjmení Špillar 

Čeští výtvarníci (sourozenci)

 Jaroslav Špillar (1869–1917) – malíř, čerpal své náměty především z Chodska
 Karel Špillar  (1871–1939) – malíř, autor návrhu mozaiky v průčelí Obecního domu v Praze, profesor pražské Uměleckoprůmyslové školy
 Rudolf Vojtěch Špillar (1878–1949) – malíř  a propagátor fotografie

Tvorba sourozenců Špillarových je základem Galerie bratří Špillarů v Domažlicích.

 Václav Špillar (1961) – cestovatel, fotograf a spolu s manželkou Lenkou autor cestopisných knih